Тур Швейцарии — 80-я по счёту гонка Тура Швейцарии . Она проводилась с 11 по 19 июня 2016 года и была семнадцатой гонкой в Мирового тура UCI 2016.

Команды

Маршрут 
Маршрут гонки составлен из девяти этапов общей протяжённостью 1190 километров. Предпоследний этап это Индивидуальная гонка с раздельным стартом. Первоначально последний этап имел протяжённость 117,7 км и должен был стартовать в Давосе. Но из-за снега, который не позволял провести подъём на Passo dell'Albula, место старта перенеслось в Ла-Пунт-Чамуэшч, а дистанция этапа сократилась до 57 км.

Обзор гонки

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

5 этап

6 этап

7 этап

8 этап

9 этап

Генеральная классификация

Лидеры классификаций

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Мировой тур UCI 2016
Тур Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 2016 году
Июнь 2016 года